FNR est un sigle qui peut désigner :
 Fonds national de la recherche, au Luxembourg ; 
 Fédération nationale des restaurateurs, faisant partie de la Fédération nationale du tourisme marocaine ; 
 Forum national de reprise, un parti politique des Comores ; 
 Fin de non-recevoir, dans la classification des décisions rendues par le Conseil Constitutionnel français ;
 Frais de notaire réduits, en droit immobilier français.

FNR est un code qui peut désigner :
 , la base aérienne de l'Arkansas, aux États-Unis, selon les codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports